Straža je oseba ali skupina, ki varuje ali nadzoruje objekte ali ljudi.

Straža je lahko tudi:

Krajevno ime

Slovenija 
 Straža - središče Občine Straža
 Dolenja Straža, Gorenja Straža: dela naselja Straža, do 1987 samostojni naselji
 Straža, Cerkno
 Straža, Lukovica 
 Straža, Šentrupert
 Straža na Gori 
 Straža pri Dolu 
 Straža pri Krškem 
 Straža pri Moravčah 
 Straža pri Novi Cerkvi 
 Straža pri Oplotnici 
 Straža pri Raki 
 smučišče Straža (Bled)

Italija 

 Monte Straza / Straža (vrh v Italiji nad Sesljanom, 154 m)

Hrvaška 
 Straža, Netretić (Hrvaška)
 Straža Krapinska (Hrvaška)

Srbija 
 Straža, Loznica (Srbija)
 Straža, Vršac (Srbija)

Vojaštvo 
 straža
 telesna straža
 mestna straža
 Srbska državna straža
 Hrvaška pomorska straža
 Vaške straže

Filmi 
 Nočna straža (film)
 Dnevna straža (film)
 Straža ob mraku (film)

Romani 
 Nočna straža (roman)
 Dnevna straža (roman)
 Straža ob mraku (roman)

Drugo 
 Straža (akademski klub) z glasilom Straža v viharju
 Straža (časopis)
 Nočna straža, delo (umetniška slika) holanskega slikarja Rembrandta
 Straža (vzpetina)

Naselja v Sloveniji